Pico do Facho (Açores)
 Pico do Facho (Porto Santo)
 Pico do Facho (Santa Cruz da Graciosa)

Desambiguação